Il singolare dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 1995 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Michael Stich era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Richard Krajicek ha battuto in finale 7–6(5), 6–4, Paul Haarhuis.

Teste di serie

  (ritirato)
  Evgenij Kafel'nikov (semifinali)
  Wayne Ferreira (secondo turno)
  Andrij Medvedjev (quarti)

  Richard Krajicek (campione)
  Jacco Eltingh (primo turno)
  Sláva Doseděl (secondo turno)
  Karel Nováček (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1995
ATP Tour 1995